Pseudodemenza depressiva – Si intende quella forma di simil-demenza causata da un disturbo depressivo in età senile.
 Pseudodemenza isterica – Si intende un quadro pseudo-demenziale di natura isterica atto a ricreare i sintomi di disturbi mentali di natura organica, come la demenza (vedi Sindrome di Ganser).